GK Большой Медведицы (), HD 83205 — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 2207 световых лет (около 677 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +7,42m до +7,36m.

Характеристики 
GK Большой Медведицы — красная пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRB (SRB:) спектрального класса Ma.

Примечания